Yallop est un patronyme porté notamment par :
 David Yallop (1937-2018), écrivain anglais,
 Frank Yallop (1964-), footballeur et entraîneur canadien,
 John Yallop (1949-), rameur d'aviron anglais, 
 Kirsty Yallop (1984-), footballeuse néo-zélandaise.